Ausgeträumt heißen die Filme
 Ausgeträumt (1985), deutscher Dokumentarfilm
 Ausgeträumt (1993), US-amerikanischer Dokumentarfilm